Miejscowości w USA:
 Brazeau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto

Gminy w USA:
 Brazeau (ang. Brazeau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 Brazeau (ang. Brazeau Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto